Bolton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bolton Hill (Maine)
 Bolton Hill (Oregon)